Аргентинозавр () — один из самых крупных динозавров, когда-либо живших в Южной Америке.

Описание 
Пока что найдены лишь отдельные фрагменты его скелета; поэтому оценки его длины колеблются от 22 до 35 м (реконструкция в музее Кармен Фунес составляет 39,7 м в длину), а веса — от 60 до 108 тонн. Среди найденных фрагментов — позвонок высотой 159 см. Ископаемые остатки обнаружены в Аргентине местными палеонтологами Хосе Фернандо Бонапарте и Родольфо Кориа и описаны как новый вид Argentinosaurus huinculensis в 1993 году; найденные остатки относятся к середине мелового периода ( назад). Возможно, ещё крупнее были брухаткайозавр, пуэртазавр, бревипароп, амфицелий, диплодок, и суперзавр.

Систематика 
Точное систематическое положение аргентинозавра остаётся неясным. Например в 2005 году: Кристина Карри Роджерс относила его к подсемейству Opisthocoelicaudiinae, Л. Сальгадо и Р. Кориа  — к семейству Titanosauridae, а Себастьян Апестегиа — к семейству Andesauridae. После работы 2013 года Р. Кориа с коллегами род размещают род в кладе Lithostrotia.

Примечания

Ссылки 
 Аргентинозавр.
 Иллюстрации.
 Марш титанов: палеонтологи восстановили походку самого большого динозавра.

Lithostrotia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1993 году
Фоссилии из меловых отложений Аргентины